The Chaperon – film del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Chaperon – film del 1916 diretto da Arthur Berthelet